Поддья́ков — фамилия. Известные носители:

 Поддьяков, Александр Николаевич (род. 1962) — советский и российский психолог. Сын Н. Н. Поддьякова.
 Поддьяков, Николай Николаевич (1929—2021) — советский и российский психолог, исследователь в области педагогики и психологии дошкольного образования.